Albert Termote, Belgisch/Nederlands beeldhouwer
Léon Termote, Belgisch volksvertegenwoordiger